Панасенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Панасенков, Василий Петрович (1926—2005) — советский строитель.
  (род. 1996) — российский метатель копья, бронзовый медалист чемпионата России по лёгкой атлетике (2016—2018).
  (род. 1987) — российский дзюдоист и тренер, чемпион России в среднем весе (2011).

См. также 
 Понасенков, Евгений Николаевич (род. 1982) — российский историк публицист.